Ludwik Bernacki (zm. 1921) – urzędnik c. i k., prawnik, starosta powiatowy buczacki, ojciec Ludwika, historyka literatury
 Ludwik Bernacki (1882-1939) − historyk literatury, bibliotekarz
 Ludwik Bernacki (ur. 1937) − inżynier, przedsiębiorca, polityk